Porteur d'eau peut désigner :
 le porteur d'eau, une personne dont le métier est de transporter de l'eau ;
 la constellation du Verseau ;
  ;
 le Porteur d'eau de Séville, une huile sur toile de Diego Vélasquez, (1620, Apsley House, Londres) ;
 le Porteur d'eau vive, un nom donné à Jésus de Nazareth ;
 le titre québécois du film The Waterboy ;
 les scieurs de bois et porteurs d'eau, les Canadiens français, voire les Canadiens en général ;
 le porteur d'eau, un coureur cycliste équipier d'un leader.
 le titre d'un documentaire de 2004 de Carlos Rendón Zipagauta produit par VDE & Cie (Ex. Farra Vox) ;

voir aussi 
 Porteuse d'eau ;
 Bacha e Saqao, « le fils du porteur d'eau », surnom péjoratif donné à Habibullah Ghazi, émir autoproclamé d'Afghanistan lors de la révolte de 1929.